Das Weißrussische arabische Alphabet entstand im 16. Jahrhundert, um mit Hilfe der arabischen Schrift die belarussische Sprache wiedergeben zu können. 

Es besteht aus 28 Buchstaben und unterscheidet sich in einigen Details vom gewöhnlichen arabischen Alphabet:

 Für die Wiedergabe des stimmhaften Sch sowie der Laute Tsch und P («ж», «ч» und «п»), die es in der arabischen Sprache nicht gibt, wurden folgende türkisch-persische Schriftzeichen verwendet:   .
 Für die Bezeichnung der Laute Ds und Z («дз» und «ц») wurden neue Buchstaben erfunden:  und .
 Für den Laut U («ў») wurde kein eigenes Schriftzeichen eingeführt; hier wurde das gleiche Zeichen wie für W («в») verwendet: .

Das belarussische arabische Alphabet wurde von belarussischen Tataren bis in die 1930er Jahre verwendet. Im 14. bis 16. Jahrhundert hatten die in der Region um Vilnius angesiedelten Lipka-Tataren ihre eigene Sprache aufgegeben und verwendeten die altweißrussische Sprache, jedoch mit arabischen Schriftzeichen.

Tabelle 
Vokale werden hier nicht aufgeführt, da sie – wie im Arabischen – lediglich mit diakritischen Zeichen angezeigt werden.

Siehe auch 
 Lipka-Tataren

Literatur 
 Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] — Вільня : Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск : Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства ″Адраджэньне″, 1991 [факсімільн.]. — 3-е выд.
 Антонович А.К. Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая система. Вильнюс, 1968.
 Suter, Paul. Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir, Köln, Weimar; Wien: Böhlau, 2004, Slavonic and East European Review 83/3

Weblinks 
 Kitabs, the unique highlight of the Belarusian language
 Антон Антановіч, Беларускія тэксты, пісаныя арабскім пісьмом

Arabische Schrift
Belarussische Sprache